Кампућија или Кампучија може да се односи на:

 Бивше име Краљевине Камбоџе (1975-1989).
 Некадашња Демократска Кампућија (1975-1979).
 Некадашња Народна Република Кампућија (1979-1989).